Plusieurs villes possèdent une place du Parlement :

place du Parlement à Bordeaux ;
 place du Parlement-de-Bretagne à Rennes ;
 place du Parlement à Toulouse ;

place du Parlement à Londres.

Parlement